NK Varteks este un club de fotbal din Varaždin, Croația.Echipa susține meciurile de acasă pe Stadionul Varteks cu o capacitate de 10.800 de locuri.

Evoluția în competițiile europene

Antrenori

Legături externe 
 Official website 
 Varteks at uefa.com

v
v